Piotr Fiodorowicz Sokołow (1791–1848) – rosyjski malarz, akwarelista.
 Piotr Pietrowicz Sokołow (1821–1899) – rosyjski malarz.

 Piotr właśc. Paweł Iwanowicz Sokołow (1863–1937) – rosyjski duchowny prawosławny, biskup woroneski 1935–1936.

 Piotr Pietrowicz Sokołow (1891–1971) – rosyjski piłkarz.

Strony ujednoznaczniające